Petra Cetkovská era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Open Krys de Mont-de-Marsan 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Bianca Botto che ha battuto in finale Laura Thorpe 6–2, 6–4.

Teste di serie

  Alizé Lim (quarti di finale)
  Laura Thorpe (finale)
  Conny Perrin (semifinali)
  Anastasia Grymalska (secondo turno, ritiro)

 Andrea Gámiz (primo turno)
 Aleksandrina Najdenova (primo turno)
 Despina Papamichail (quarti di finale)
 Laura-Ioana Andrei (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Open Krys de Mont-de-Marsan 2011